Cataleptoneta är ett släkte av spindlar. Cataleptoneta ingår i familjen Leptonetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Cataleptoneta